Gerster steht für:
 Gersterbrot, eine Brotsorte
 Gerster (Missouri), Ort im St. Clair County
 Gustav Gerster, deutscher Textilhersteller 

Gerster ist der Familienname folgender Personen:
 Alban Gerster (1898–1986), Schweizer Architekt und Archäologe
 Albert Gerster (1864–1935), Schweizer Architekt
 Albert Gerster (Maler) (1929–2000), Schweizer Maler und Grafiker
 Andrea Gerster (* 1959), Schweizer Schriftstellerin
 Andreas Gerster (* 1982), liechtensteinischer Fußballspieler
 Athanasius Gerster OSB (1877–1945), deutscher katholischer Geistlicher
 Carl Gerster (1813–1892), deutscher Arzt und liberaler Politiker in Regensburg und Sängerbundbegründer
 Etelka Gerster (1855–1920), ungarische Sängerin (Sopran)
 Fabian Gerster (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Florian Gerster (* 1949), deutscher Politiker (FDP, vorher SPD)
 Frank Gerster (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Franz Carl Gerster (1853–1929), deutscher Mediziner
 Georg Gerster (1928–2019), Schweizer Journalist und Luftbildfotograf
 Giuseppe Gerster (* 1938), Schweizer Architekt, Denkmalpfleger und Autor
 Hildegard Gerster-Schwenkel (1923–2016), deutsche Lehrerin und schwäbische Dichterin
 Jan-Ole Gerster (* 1978), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Johannes Gerster (1941–2021), deutscher Politiker (CDU)
 Joseph Gerster-Roth (1860–1937), Schweizer Fabrikant, Schriftsteller und Volkskundler 
 Joseph Ferdinand Gerster (1829–1880), Schweizer Söldner, Wirt, Politiker
 Karl-Friedrich Gerster (1932–2013), deutscher Schauspieler
 Klaus Gerster (* 1956), deutscher Fußballmanager
 Ludwig Gerster (Musiker) (?–1813), deutscher Violinist
 Ludwig Gerster (Pfarrer) (1846–1923), Schweizer Pfarrer, Sammler und Heraldiker 
 Martin Gerster (* 1971), deutscher Politiker (SPD)
 Ottmar Gerster (1897–1969), deutscher Komponist
 Otto Gerster (1907–1982), deutscher Maler
 Petra Gerster (* 1955), deutsche Fernsehjournalistin und Moderatorin
 Trudi Gerster (1919–2013), Schweizer Märchenerzählerin, Schauspielerin und Politikerin

Siehe auch:
 Gerstner